Caracara kan henvise til:
 Caracara – fuglearten Caracara plancus (sydamerikansk rovfugl i falkefamilien)
 Caracara (slægt) – slægten Caracara (syd- og mellemamerikanske rovfugle i falkefamilien)
 Caracaraer – gruppe af fem beslægtede slægter af syd- og mellemamerikanske rovfugle i falkefamilien